Słobożanśke (, do 2016 Żowtnewe, ) – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie charkowskim. W 2001 liczyła 1173 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w obwodzie charkowskim